Owen hace referencia a:

Personas
 John Owen (1564-1622), humanista y poeta epigramático inglés;
 John Owen (teólogo) (1616 - 1683), teólogo puritano inglés;
 Michael Owen, futbolista inglés;
 Owen Willans Richardson, físico británico, premio Nobel de Física en 1928;
 Richard Owen, médico, biólogo y paleontólogo británico;
 Owen una ciudad en el Distrito de Esslingen en Alemania;
 Robert Owen (1771-1858), socialista utópico, considerado como el padre del cooperativismo.
 Owen Hart, luchador profesional fallecido.

Lugares
 Owen (Australia), localidad en el estado australiano de Australia del Sur.
 Owen, una localidad de Baden-Wurtemberg, Alemania.